Rollieren steht für
 Rollieren (Fertigungsverfahren) zur Oberflächenvergütung
 Rollieren (Schienenfahrzeug), eine Drehschwingung der Räder
 die Herstellung eines rollierten Saumes, siehe Overlock-Nähmaschine
 (umgangssprachlich:) die Einbringung von Rollschotter im Bauwesen

Siehe auch:
 Rollierende Planung
 Rollierendes Geldmarktdarlehen
 Rollierender Zensus
 Rollierung